Simeon av Bulgarien kan syfta på:

 Simeon I av Bulgarien (893–927)
 Simeon II av Bulgarien, se Simeon Sachsen-Coburg-Gotha (1937–)